«Дизла́йк» — российский фильм-слэшер режиссёра Павла Руминова. Известен как первый российский фильм про видеоблогеров, снятый режиссёром и вышедший в широкий прокат. Премьера в России состоялась 22 сентября 2016 года.

Сюжет 
Популярная видеоблогерша Таша Гордеева обещает пойти на свидание с обычным, непопулярным парнем по имени Митя, при условии что тот соберёт за неделю более миллиона подписчиков на YouTube. У Мити ничего не получается и в последний день он совершает самоубийство на камеру. Таша, видя это, винит в первую очередь себя, а затем решает сменить настрой своего блога и принимается заниматься благотворительностью. В частности, она записывает мотивационные видео, тем самым помогая одному умственно-отсталому парню поверить в себя.

Спустя какое-то время ей предлагают рекламную акцию: провести хэллоуинскую ночь в якобы заброшенном доме в лесу вместе с другими популярными видеоблогерами, вместе дегустируя энергетик Devil's Power для того, чтобы не уснуть. Помимо Гордеевой в тесном кругу оказываются ещё семеро молодых людей, они решают устроить в доме тусовку, но, выпив напиток, все вскоре теряют сознание. После прихода в себя каждый из них оказывается в отдельной комнате, оснащённой камерами наблюдения, и «вечеринка» превращается в реалити-шоу, в котором блогеров начинают убивать по одному, причём обстановка убийства каждого из них косвенно соответствует стилю его контента (например, первым умирает ХайФайв, который в своих влогах переодевался в женщин в париках; ему на голову одет труп осминога со взрывчаткой внутри). Перед убийством каждого из блогеров некий голос, представившийся «Дизлайком», задаёт им определённый вопрос из центральной системы динамиков, а неправильный ответ сопровождается самим убийством. Большинство из них, как выясняется потом, совершает некто в маске младенца.

Когда в живых остаются лишь Таша и Пранк, в дом врывается второй убийца, которым оказывается Митя. Также выясняется что вся это пиар-акция была не просто реалити-шоу, а реалити-проектом, проспонсированным за счёт донатов хейтеров и организованным тем самым непопулярным Митей, который подставил самоубийство. А крайним он сделал умственно-отсталого парня, который и был в маске младенца, также ему нравилась Таша. После разглашения тайны Митя убивает Пранка на глазах у Таши и нападает на неё саму. Гена который как казалось был убит одним из блогеров,убивает Митю, который успевает смертельно ранить того ножом. Гена погибает, а Таша с победоносным видом наконец то выходит из дома.

Позднее, единственная выжившая Гордеева организует фонд поддержки жертв троллинга, в который поступают деньги от тех, кому, наоборот, видеоблогеры нравятся. Сидя в студии она даёт интервью журналистке, но одновременно с этим показываются флешбэки. Из них следует, что изначально Таша заключила сделку с Митей на ликвидацию конкуренции в лице других видеоблогеров взамен на отношения, однако в последний момент сама завела его в ловушку, таким образом сделав всё чужими руками. С ехидной улыбкой она выходит из кафе минутами позже, но в подворотне на неё внезапно нападает неизвестный и проламывает голову молотком. В конце выясняется, что он тоже ведёт видеоблог и набирает себе популярность точно таким же путём.

В ролях 
 Мария Вэй — видеоблогер Таша Гордеева
 Анастасия Акатова — видеоблогер Роксана
 Олег Гаас — видеоблогер Пранк
 Диана Мелисон — видеоблогер Ксю-I Love You
 Евгений Дакот — видеоблогер БигБорис
 Никита Московой-Руссо — видеоблогер КиноМакс
 Андрей Шугов — видеоблогер ХайФайв
 Сергей Волков — видеоблогер Onegin

Критика 
После того, как трейлер фильма был опубликован в интернете, пользователи YouTube раскритиковали фильм, называли его непрофессиональным и предрекали ему провал в прокате. Сам режиссёр Павел Руминов отмечал, что снимает кино без претензий, в духе видеосалонов.

Ряд кинокритиков высказывались о фильме в позитивном ключе. Интерфакс определяет «Дизлайк» как «бодрое молодёжное кино с хорошим темпом. В некоторых сценах авторы фильма проявляют остроумие и даже изобретательность, а иногда и козыряют новыми формальными приёмами» и отмечает, что фильм «не копирует, а удивительно точно переносит на экраны то, чем живут россияне, которые уже получили первый паспорт, но которым ещё очень далеко до второго».

Однако c этим не согласны сами видеоблогеры:
 Обозреватель фильмов BadComedian говорит, что в картине «видеоблогеры показаны как недалёкие и алчные люди, готовые убивать ради подписчиков и популярности, а YouTube показан как самое настоящее зло».
 Видеоблогер Дмитрий Ларин отмечает, что «Первый фильм о влогинге — бездарная постыдная блевотина! Ну и, конечно, ощущение складывается, что фильмом занимались непрофессионалы, достаточно посмотреть на цветокоррекцию и монтаж».

Кинокритик Борис Хохлов не согласен с жанровой принадлежностью фильма и пишет, что «как слэшер „Дизлайк“ хромает на обе ноги (…) Слэшер — это быстрый и яростный жанр, в котором главные козыри — внезапность и брутальность. „Дизлайк“ же выглядит, как густой кисель — мутный, невнятный, с пенками в виде очень неровной актерской игры, ряда откровенно искусственных сцен и убийств».

Награды и премии 
2016 — Специальный приз оператору на кинофестивале «Окно в Европу» (Фёдор Стручев).

Ремейки
В 2019 году вышел шведский фильм Эксперимент «За стеклом», сюжет которого почти повторяет «Дизлайк». В этом фильме 8 видеоблогеров оказываются участниками реалити-шоу, в ходе которого также не обходится без смертельных случаев. Этот фильм был снят гораздо качественнее, с более проработанным сюжетом и мотивацией героев — и его восприятие зрителями и кинокритиками во всём мире, включая Россию, оказалось гораздо лучше.

Примечания 

Фильмы ужасов 2016 года
Комедийные фильмы ужасов России
Фильмы-слэшеры России
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Павла Руминова
Фильмы России 2016 года
Фильмы на русском языке